Raión de Limán (óblast de Donetsk)
 Raión de Limán (óblast de Odesa)